Красношта́нов — фамилия.

Известные носители:
 Красноштанов, Алексей Николаевич (род. 1963) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Красноштанов, Иван Данилович (1900—1983) — советский военачальник.